Иманта:

 Иманта — район Риги.
 Иманта — железнодорожная станция в Риге.